Ostrec är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Bitola, i den södra delen av landet,  km söder om huvudstaden Skopje. Ostrec ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ostrec är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Ostrec. Närmaste större samhälle är Bitola,  km norr om Ostrec. 

Trakten runt Ostrec består till största delen av jordbruksmark. Runt Ostrec är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Bitola (kommun)